Eastview est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, quartier de Kingston en Ontario
Eastview, ancien nom de Vanier en Ontario
, quartier de Saskatoon en Saskatchewan
Saskatoon Eastview, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan

, communauté du comté de Hardin dans le Kentucky
, communauté du comté de Taney dans le Missouri
Tennessee, ville du comté de McNairy dans le Tennessee
, district financier de Mount Pleasant dans l'État de New York

Homonymie de toponyme